Сент-Люси может означать:

 Сент-Люси (Барбадос) — приход на севере Барбадоса
 Сент-Люси (округ, Флорида) — округ штата Флорида Соединённых Штатов Америки
 Сент-Люси-де-Таллано — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика

См. также 
 Санта-Лучия (значения)
 Святая Луция (значения)
 Санта-Лусия (значения)
 Санта-Лузия